Ingersheim ist ein Ortsname:
 Ingersheim an der Jagst, Ortsteil der Stadt Crailsheim im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ingersheim (Neckar), Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Ingersheim (Haut-Rhin), Stadt im Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich